Бильзен () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Пиннеберг. Подчиняется управлению Ранцау.  Население составляет 723 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 6,20 км². Официальный код  —  01 0 56 004.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна